Heis steht für:

 Heis (Mondkrater), benannt nach Eduard Heis
 Ort in Somaliland, siehe Xiis

Heis ist der Familienname folgender Personen:

 Eduard Heis (1806–1877), deutscher Mathematiker und Astronom
 Richard Heis (* 1948), österreichischer Politiker (FPÖ)

Siehe auch:

 Heiss
 Heys
 Hise
 Heise